José Abreu peut désigner :
 José Antonio Abreu (1939-2018), José Antonio Abreu Anselmi, pianiste, éducateur et économiste vénézuélien ;
 José Abreu (1954-), José Carlos Gonçalves Abreu, footballeur portugais ;
 José Abreu (1987-), José Dariel Abreu Correa, joueur de baseball cubain.